Dai Li (1897-1946) – generał porucznik, funkcjonariusz chińskich służb specjalnych
 Dai Li (ur. 1983) – chińska wioślarka.